Liste de localități din Ungaria